Delta Gruis (δ Gru) puede referirse a dos estrellas distintas en la constelación de Grus:

 Delta1 Gruis, estrella gigante amarilla a 296 años luz de la Tierra. 
 Delta2 Gruis, gigante roja y variable irregular a 325 años luz.